Broadwater Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Broadwater Lake (Carbon County, Montana) 
 Broadwater Lake (Park County, Montana) 
 Broadwater Lake (North Carolina) 

in England:
 Broadwater Lake (Surrey) in der Nähe von Godalming, Surrey

in Australien:
 The Broadwater in Westaustralien